Stephen Williams (ur. 1960) – brytyjski łyżwiarz figurowy
 Stephen Williams (ur. 1996) – brytyjski kolarz